Het seizoen 2002 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 13 april en eindigde op 6 november. Het was de 58ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de zeventiende keer landskampioen. Dat was voor de elfde keer op rij.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

SK Brann Bergen handhaaft zich en komt ook in 2003 uit in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2002 onder leiding van trainer-coach Nils Arne Eggen voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
1. divisjon 2002
Noorse voetbalbeker 2002
Noors voetbalelftal in 2002

2002
Competitievoetbal 2002